Ereira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ereira (Cartaxo)
 Ereira (Montemor-o-Velho)